Хиббард () — английская фамилия:

 Хиббард, Алдро (1886—1972) — американский художник пленэра.
  (1816—1872) — американский политик, председатель Палаты представителей (1844—1845) и Сената (1847—1848) штата Нью-Гэмпшир, член Палаты представителей США (1849—1855), двоюродный брат Эллери Хиббарда.
  (1928—1984) — американский искусствовед, Слейдовский профессор изобразительных искусств Оксфордского университета (с 1976).
  (род. 1964) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Чикаго Уайт Сокс», «Чикаго Кабс» и «Сиэтл Маринерс».
  (1864—1910) — американский политик, мэр Бостона (1908—1910).
 Хиббард, Ларри — американский велогонщик, серебряный медалист Чемпионата США по велокроссу (1990).
 Хиббард, Ллойд — американский инженер, лауреат Премии Элмера Сперри за применение ртутного выпрямителя в двигателе железнодорожного локомотива (1962).
  (род. 1983) — британский регбист, обладатель Англо-валлийского кубка (2008) и чемпион лиги Pro12 (2012) в составе клуба «Оспрейз», победитель Чемпионата шести наций в составе сборной Уэльса (2013).
 Хиббард, Сэм — новозеландский регбист, игрок Кубка Новой Зеландии в составе команды региона Отаго.
  (род. 1967) — американский политик, мэр Клируотера (2005—2012).
 Хиббард, Холл (1903—1996) — американский авиационный инженер.
 Хиббард, Эдна (1895—1942) — американская актриса.
  (1826—1903) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1871—1873), двоюродный брат Гарри Хиббарда.

См. также